Montejo de Tiermes är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Montejo de Tiermes ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Montejo de Tiermes är kuperad söderut, men norrut är den platt. Terrängen runt Montejo de Tiermes sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Montejo de Tiermes.  Trakten runt Montejo de Tiermes är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ayllón,  km väster om Montejo de Tiermes. Trakten runt Montejo de Tiermes består i huvudsak av gräsmarker.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon